Вардино може да се отнася за:

 Вардино, село в община Демир Хисар, Република Македония;
 Вардино, на гръцки Лимнотопос, село в дем Пеония, Гърция.